Rui Pedro Couto Ramalho vagy gyakran csak Rui Pedro (Vila Nova de Gaia, 1988. július 2. –) portugál utánpótlás válogatott labdarúgó. Középpályás és csatár poszton játszik, az A.D. Sanjoanense játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban
Rui Pedro Vila Nova de Gaia városában született és 2001-ben csatlakozott az FC Porto ifjúsági akadémiájához, 13 éves korában. A 2007-08-as idény során egy félidőnyi játéklehetőséget kapott a nagycsapatban a CD Fátima elleni  0-0-s ligakupa mérkőzésen. 2008 tavaszát az első osztályú Estrela da Amadorában töltötte kölcsönben, de csak ritkán kapott lehetőséget.

A következő három évet rendszeresen kölcsönben töltötte portugál másodosztályú csapatoknál. Itt már rendszeresen játéklehetőséget kapott, a Gil Vicente és a Leixões csapataiban egyaránt nyolc-nyolc bajnoki gólt szerzett. 2011 nyarán nem hosszabbított szerződést a Portóval, hanem több honfitársát követve a román CFR Clujhoz szerződött három évre és ahol a portugál Jorge Costa lett az edzője. Egy év múlva, 2012. november 20-án mesterhármast lőtt az SC Braga eleni csoportmérkőzésen, valamint pályára lépett a Manchester United ellen is.

2014. július 8-án hazaigazolt a Académica de Coimbrához, akikkel kétéves szerződést írt alá. A 2016-17-es idényben a bolgár CSZKA Szofija csapatában 18 bajnokin négy gólt szerzett. 2017. június 26-án a Ferencváros igazolta le.

2019 januárjában a szezon hátralevő részére a Szombathelyi Haladás vette kölcsön. 2019. szeptember 2-án a Diósgyőri VTK-hoz igazolt.

2020. október 29-én a MOL Magyar Kupa 7. fordulójában a  Békéscsaba elleni mérkőzésen a szünetben állt be, és 2 gólt szerzett.

A válogatottban
Rui Pedro a különböző portugál korosztályos válogatottakban összesen 65 alkalommal lépett pályára és ezeken a mérkőzéseken húsz gólt szerzett. 2009-ben egy madeirai U21-es tornán csapattársával, Bruno Pereirinhával megpróbálták a megítélt büntetőt trükkösen elvégezni, azonban a könnyelműen elvégzett - és legurított - labdát az ellenfél hátvédje szerelte. Portugália akkor már 2-0-ra vezetett és nyert is a Zöld-foki Köztársaság U21-esei ellen, de Carlos Queiroz szövetségi kapitány azonnali hatállyal felfüggesztette és kitette a keretből a két labdarúgót.

Statisztika
2021. május 2-én frissítve.

Sikerei, díjai

Klubsikerek 
 CFR Cluj
Román bajnok: 2011–12
 Ferencvárosi TC
 Magyar bajnoki ezüstérmes: 2018
 Magyar bajnok: 2019

Jegyzetek

Források

További információk 

Portugál labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok
1988-ban született személyek
Élő személyek
A Porto labdarúgói
Az Académica de Coimbra labdarúgói
A CFR Cluj labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
A Haladás labdarúgói
A DVTK labdarúgói